SJT může mít některý z těchto významů: 
 Systém jednotného tarifu, systém integrovaného tarifu a jednotného jízdního dokladu, zaváděný v české železniční dopravě od roku 2020
 Situational judgement test (v češtině název užíván nepřeložený nebo překládaný ad hoc například řešení konkrétních situací, dotazník situačního rozhodování, testy zjišťující chování v určitých situacích), typ psychologického testu
 Social judgment theory, sociálně-psychologická teorie ovlivňování, kterou navrhli Carolyn Sherif, Muzafer Sherif, a Carl Hovland v roce 1980
 Social Justice Terrorist, social-justice terrorists, internetová diskusní zkratka charakterizující jednání internetového uživatele – ty, kdo „cokoliv označují za útok“ 
 strojírenská technologie, zkratka školního předmětu v systematice slovenského ministerstva školství, vědy, výzkumu a sportu
 SJT Moldava s.r.o., slovenské strojírny v Moldavě nad Bodvou
 San Angelo Regional Airport, IATA a FAA kód regionálního vojenského letiště v Texasu v USA
 terská sámština, kód jazyka dle ISO 639-3